Tavor steht für:

 Har Tavor, 588 m, Berg in Israel, siehe Berg Tabor
 ein Arzneimittel mit dem Arzneistoff Lorazepam
 ein israelisches Sturmgewehr, siehe Tavor TAR-21

Tavor ist der Familienname von:
 Eli Tavor, israelische Drehbuchautorin

Siehe auch:
 Tabor
 Thabor